QFG är en treställig förkortning med flera olika betydelser:

 En term använd inom telekommunikation med telegrafi, se Q-förkortningar
 En förkortning för Quest for Glory